Ildar Rahmatullin (tudi Ildar Rahmatuljin, , ), slovenski hokejist in hokejski trener, * 9. januar 1961, Kazan, Sovjetska zveza. Po narodnosti je Tatar.

Rahmatullin je člansko kariero začel v klubu Kazan Uritskogo CK v sovjetski 2. ligi. Krajši čas je zaigral tudi v sovjetski elitni ligi za Itil Kazan. Med sezonama 1992 in 1997 je v slovenski ligi igral za HK Acroni Jesenice, nato pa za ZM Olimpijo do upokojitve v sezoni 2005. V sezonah 1992/93, 1993/94, 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2002/03 in 2003/04 je osvojil naslov slovenskega državnega prvaka.

Leta 2006 je kot trener osvojil naslov državnega prvaka z ZM Olimpijo, v prvi polovici sezone 2007 jo je vodil tudi v ligi EBEL. V sezoni 2009/10 slovenskega državnega prvenstva je bil trener HK Acroni Jesenice, ki je osvojilo prvenstvo.

Pregled kariere

|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kazan Uritskogo CK
| Sovjetska 2. liga
| 84/85
|
| 57
| 30
| 22
| 52
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kazan Uritskogo CK
| Sovjetska 2. liga
| 85/86
|
| 58
| 26
| 9
| 35
|
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kazan Uritskogo CK
| Sovjetska 2. liga
| 86/87
|
| 64
| 34
| 13
| 47
|
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kazan Uritskogo CK
| Sovjetska 2. liga
| 87/88
|
| 71
| 26
| 19
| 45
|
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kazan Uritskogo CK
| Sovjetska 2. liga
| 88/89
|
| 72
| 45
| 19
| 64
|
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Itil Kazan
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 26
| 1
| 2
| 3
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Itil Kazan
| Ruska liga
| 91/92
|
| 21
| 1
| 5
| 6
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
| 42
| 25
| 67
|
|
|
|
| 9
| 7
| 16
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska 2. liga
| 95/96
|
| 18
| 11
| 10
| 21
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Olimpija
| Alpska liga
| 98/99
|
| 31
| 24
| 19
| 43
|
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Olimpija
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12
| 4
| 16
|
|
|-
| HDD Olimpija
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 24
| 29
| 16
| 45
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 14
| 8
| 5
| 13
| +15
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 14
| 9
| 15
| 24
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 7
| 2
| 9
| +7
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 24
| 17
| 13
| 30
|
| 14
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 4
| 3
| 7
|
| 10
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 13
| 3
| 5
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 21
| 3
| 3
| 6
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 21
| 7
| 2
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |515
| bgcolor="#7FFF00" |328
| bgcolor="#7FFF00" |207
| bgcolor="#7FFF00" |268
| bgcolor="#7FFF00" |+22
| bgcolor="#7FFF00" |605
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |7
| bgcolor="#7FFF00" |23
| bgcolor="#7FFF00" |14
| bgcolor="#7FFF00" |37
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |4
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski hokejski trenerji
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Ruski hokejski trenerji
Tatarski športniki
Hokejisti Ak Bars Kazan
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Olimpija
Trenerji HK Olimpija
Trenerji HK Jesenice
Trenerji HD HS Olimpija
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih